Brunnbächle ist ein Gewässername:

 Brunnbächle (Buchenbach), am Unterlauf Baacher Bächlein, rechter Zufluss des Buchenbachs zwischen Birkmannsweiler und Höfen, Stadt Winnenden, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Brunnbächle (Köhlgartenwiese), linker Zufluss der Köhlgartenwiese (zur Kleinen Wiese, zur Wiese) in Wies, Gemeinde Kleines Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Brunnbach
 Brunnenbächle